Kərimli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Kərimli – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian